Arte profana - manifestações artísticas não vinculadas a valores religiosos
 Profano (Maçonaria) - pessoa não iniciada numa loja simbólica
 Pastoril profano - manifestação folclórica do nordeste do Brasil
 Música profana - a música não sacra
 Profana (álbum) - álbum da cantora Gal Costa
 Profanação - ato de retirar a algo o seu carácter sagrado

Desambiguação